Soomevere (Jõgeva), een plaats in de Estlandse gemeente Jõgeva
Soomevere (Põhja-Sakala), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala